

Persone 
 Nicolas Ager o "Nikolaus Agerius" (1568−1634) – botanico francese
 Waldemar Ager (1869-1941) – editore norvegese-statunitense
 Milton Ager (1893-1979) – musicista statunitense
 Cecelia Ager (1902-1981) – critica cinematografica statunitense
 Klaus Ager (1946) – musicista austriaco
 Hans Ager (1949) – politico austriaco
 Wendy Ager-Grant (1953) – schermitrice britannica
 Andrew Ager (1962) – musicista canadese
 Maurice Ager (1984) – cestista statunitense
 Christina Ager (1995) – sciatrice austriaca

Storia 
Ager in latino significa "campo" e può assumere significati più specifici.
 Ager Gallicus – territori conquistati ai Galli Senoni
 Ager publicus – territori appartenenti al demanio dello Stato
 Ager Romanus – nome latino dell'Agro Romano, territorio esteso attorno alla città di Roma

Geografia

Austria 
 Ager – fiume emissario del lago Attersee e affluente del Traun (Alta Austria)
 Dürre Ager – fiume affluente del Vöckla (Alta Austria)

Spagna 
 Àger – comune nella provincia di Lleida (Catalogna)